Siku bezeichnet:
 eine südamerikanische Panflöten-Art, siehe Siku (Panflöte)
 die größte Büchersammlung der chinesischen Geschichte, siehe Siku Quanshu

Siku ist der Künstlername von: 
 Ajibayo Akinsiku, britisch-nigerianischer Künstler und Schriftsteller

SIKU steht für:
 eine Spielzeugmarke von Sieper Kunststoffe (siku), ein in Lüdenscheid ansässiger Spielzeugkonzern

SIKU